Сен-Готье:

 Сен-Готье — коммуна во Франции, в регионе Центр, департамент Эндр, округ Ле-Блан.
 Сен-Готье — кантон во Франции, находится в регионе Центр, департамент Эндр. Входит в состав округа Ле-Блан.